Fest peut faire référence à :

Patronyme 
 Joachim Fest (1926-2006), historien, éditeur, écrivain et journaliste allemand
 Nadine Fest (1998-), skieuse alpine autrichienne polyvalente
 Nicolaus Fest (1962-), juriste, journaliste et homme politique

Autre 
 FEST, festival de cinéma qui se déroule à Belgrade

Homonymie de patronyme